Montjean ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Montjean (Charente) im Département Charente
Montjean (Mayenne) im Département Mayenne

ehemalige Gemeinde mit Namenszusatz:
Montjean-sur-Loire im Département Maine-et-Loire